Глеб Алексеевич Максименков (,  — , ) — археолог, доктор исторических наук (1975). Ученик М. П. Грязнова.

Исследовал неолит и энеолит Енисея и Западной Сибири. Выделил и установил хронологию памятников выделенной им впервые в Южной Сибири Окуневской культуры. Дал археологическую характеристику Андроновской культуры на Енисее. Занимался проблемами периодизации и хронологии Карасукской культуры.

Автор более 50 научных работ, в том числе раздела в 1 т. «Истории Сибири» (1968).

Сочинения 
 Окуневская культура в Южной Сибири. Л., 1965;
 Андроновская культура на Енисее. Л., 1978;
 Памятники окуневской культуры (в соавт.). Л., 1980.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Археология в Сибири
История Хакасии
Похороненные на Богословском кладбище